Nick Winter est un patronyme qui désigne à la fois un sportif et un personnage de fiction.

 Nick Winter (sportif),(1894-1955), sportif australien spécialiste du triple saut.
 Nick Winter (détective), célèbre détective avant la Première Guerre mondiale et héros d'une série de films réalisée par Paul Garbagni.